Adolf Dostal (1873-1940), polski oficer Wojska Polskiego, burmistrz Ottyni, ofiara zbrodni katyńskiej
 Adolf Dostal (1941-1963), polski poeta